Métal hurlant est à l'origine un magazine français de bande dessinée de science-fiction (1975-2006). Il a notamment inspiré :
 Métal hurlant, film d'animation canadien (1981) ;
 Métal Hurlant Chronicles, série télévisée franco-britannique inspirée du magazine (2012-).

Voir aussi 
 

pt:Heavy Metal